Lycée Gaspard-Monge est le nom de plusieurs établissements d'enseignement secondaire en France dont :
 un lycée à Chambéry ;
 un lycée à Nantes ;
 un lycée à Savigny-sur-Orge.